Президент Королевского общества — глава Лондонского королевского общества естественных наук.

XVII век

XVIII век

XIX век

XX век

XXI век

Ссылки 
 

Лондонское королевское общество